Levi-Montalcini steht für:
 Paola Levi-Montalcini (1909–2000), italienische Malerin
 Rita Levi-Montalcini (1909–2012), italienische Medizinerin und Neurobiologin 
 (9722) Levi-Montalcini, Asteroid des Hauptgürtels